Skarpholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skarpholm, Houtskär, Åboland, 
 Skarpholm, Iniö, Åboland, 
 Skarpholm, Korpo, Åboland,

Se även
Skarholmen
Skörpholm

Robotskapade Finlandförgreningar